Ripley Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Ripley Airport (Mississippi)
 Ripley Airport (New York)
 Ripley Airport (Ohio)